James Barry (1741-1806) — irlandzki malarz historyczny. 
 James Barry (1789-1865) — irlandzki chirurg wojskowy w armii brytyjskiej.